Amedeo Nazzari – attore
 Evelina Nazzari – attrice
 Francesco Nazzari – giornalista

Pagine correlate
Nazari